Природний територіальний комплекс
 Перемикач телевізійних каналів
 Програмно-технічний комплекс